Алферовская — название населённых пунктов в России.

Архангельская область 
 Алферовская — деревня в Вельском районе.
 Алферовская — деревня в муниципальном образовании «Верхнеуфтюгское» Красноборского района.
 Алферовская — деревня в муниципальном образовании «Черевковское» Красноборского района.
 Алферовская — деревня в Устьянском районе.

Вологодская область 
 Алферовская — деревня в Вашкинском районе.
 Алферовская — деревня в Кирилловском районе.
 Алферовская — деревня в Сямженском районе.
 Алферовская — деревня в Заборском сельском поселении Тарногского района.
 Алферовская — деревня в Тарногском сельском поселении Тарногского района.
 Алферовская — деревня в Азлецком сельском поселении Харовского района. 
 Алферовская — деревня в Михайловском сельском поселении Харовского района.

См. также 
 Алферовская волость